Smocza Jama – jaskinia w Krakowie, pod Wawelem
 Smocza Jama – jaskinia w Tatrach, w Wąwozie Kraków